

Geografia 
 Italia
 Cereseto – comune della provincia di Alessandria
 Cereseto – frazione di Compiano in provincia di Parma

Persone 
 Gino Cereseto – calciatore italiano
 Cereseto – calciatore italiano